Last Resort:

  — видеоигра жанра scrolling shooter, разработанная и выпущенная компанией SNK.
 Последняя надежда () — американский драматический телесериал.
 «Last Resort» — сингл американской группы Papa Roach.